Davis Cup 2013, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2013, byl 102. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, jejíž první kolo se konalo 1. – 3. února. Soutěž skončila finálovým zápasem hraným mezi 15. – 17. listopadem.

Los soutěže proběhl 19. září 2012 v britské metropoli Londýně, vyjma 1. skupiny zóny Asie a Oceánie a 2. skupiny zóny Evropy a Afriky, jejichž rozlosování proběhlo až po barážových zápasech odehraných 19. až 21. října.

Tým České republiky obhájil titul z roku 2012, když v bělehradském finále porazil Srbsko výsledným poměrem 3:2 na zápasy. Výhrou se stal historicky osmým týmem, a pátým od zavedení Světové skupiny, který „salátovou mísu“ obhájil.

Světová skupina 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|'Účastníci
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Nasazení týmů 
  (1. kolo)
  (vítěz)
  (semifinále)
  (finále)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finále: Srbsko vs. Česko 

 Baráž o Světovou skupinu Baráž o Světovou skupinu představovala osm mezistátních utkání mezi postupujícími družstvy z 1. skupin regionálních zón a poraženými týmy v prvním kole Světové skupiny. Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině 2014. Poražení sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón následujícího ročníku.

 Belgie, Německo, Španělsko a Švýcarsko se udržely ve Světové skupině pro rok 2014,
 Austrálie, Japonsko, Nizozemsko a Velká Británie postoupily do Světové skupině pro rok 2014,
 Ekvádor, Kolumbie, Polsko a Ukrajina setrvaly v 1. skupině regionálních zón pro rok 2014,
 Brazílie, Chorvatsko, Izrael a Rakousko sestoupily do 1. skupiny regionálních zón pro rok 2014.

 Americká zóna 

 1. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 

 Pavouk 

{{DCSkupina1 |Year=2013
| 2RP-date= 13. - 15. září
| 1RP-date=5. – 7. dubna
| RD1-date=1. – 3. února
| RD2-date=5. – 7. dubna

|RD1T1-loc=
|RD1-seed1=1|RD1-team1=|RD1-score1=
|RD1-seed2=|RD1-team2=volný los|RD1-score2=

|RD1T2-loc=
|RD1-seed3=|RD1-team3=|RD1-score3=
|RD1-seed4=|RD1-team4=volný los|RD1-score4=

|RD1T3-loc=Montevideo, Uruguay (antuka)
|RD1-seed5=|RD1-team5=|RD1-score5=3
|RD1-seed6=|RD1-team6=|RD1-score6=1

|RD1T4-loc=
|RD1-seed7=|RD1-team7=volný los|RD1-score7=
|RD1-seed8=2|RD1-team8=|RD1-score8=

|1RPT1-loc=
|1RP-seed1=1|1RP-team1=|1RP-score1=
|1RP-seed2=|1RP-team2=volný los|1RP-score2=

|1RPT2-loc=
|1RP-seed3=|1RP-team3=|1RP-score3=
|1RP-seed4=|1RP-team4=volný los|1RP-score4=

|RD2T1-loc=Manta, Ekvádor (tvrdý)
|RD2-seed1=1|RD2-team1=|RD2-score1=2
|RD2-seed2=|RD2-team2=|RD2-score2=3

|RD2T2-loc=Cúcuta, Kolumbie (tvrdý)
|RD2-seed3=|RD2-team3=|RD2-score3=0
|RD2-seed4=2|RD2-team4=|RD2-score4=5

|2RPT1-loc=Santo Domingo Este, Dominikánská republika (tvrdý)
|2RP-seed1=1|2RP-team1=|2RP-score1=1
|2RP-seed2=|2RP-team2=|2RP-score2=4

|Promteam1=
|Promteam2=
|Relteam1=
}}

 2. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina 
 
 
  – postup do 2. skupiny Americké zóny pro rok 2014
 
 
 
 
 
  – postup do 2. skupiny Americké zóny pro rok 2014
 
 

 Zóna Asie a Oceánie 

 1. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina 
 
  – postup do 2. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2014
 
 
  – sestup do 4. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2014
 '' – sestup do 4. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2014
 
  – postup do 2. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2014

 4. skupina 
 
 
 
 
 
 
 
  – postup do 3. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2014
  – postup do 3. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2014
 

 Zóna Evropy a Afriky 

 1. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 2. skupina 
 Nasazené týmy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nenasazené týmy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pavouk 

 3. skupina evropské podzóny 
 
 
 
 
  – postup do 2. skupiny zóny Evropy a Afriky pro rok 2014
 
 
 
 
 
  – postup do 2. skupiny zóny Evropy a Afriky pro rok 2014
 
 

 3. skupina africké podzóny 
 
 
 
 
  – postup do 2. skupiny zóny Evropy a Afriky pro rok 2014
 
 
 
 
 ''' – postup do 2. skupiny zóny Evropy a Afriky pro rok 2014

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Davis Cup – oficiální stránky